Svetovno prvenstvo v biatlonu 1995 je triintrideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 16. in 19. februarjem 1995 v Anterselvi, Italija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

1995
1995 v športu
Športne prireditve v Italiji
Rasun-Anterselva